Madman Across the Water — музичний альбом Елтона Джона. Виданий 1971 року. Альбом відносять до напрямку поп.

Список пісень 
 Tiny Dancer – 6:17
 Levon – 5:22
 Razor Face – 4:44
 Madman Across the Water – 5:57
 Indian Sunset – 6:46
 Holiday Inn – 4:16
 Rotten Peaches – 4:58
 All the Nasties – 5:09
 Goodbye – 1:48

Хіт-паради
Альбом

Сингли

Посилання 
 

Альбоми Елтона Джона
Листопад 1971